Le terme étai peut désigner :
 sur un voilier, l'étai est un câble qui maintient le mât par l'avant ; 
 l'étai est également une partie d'une maille (élément de la ligne de mouillage). Dans ce cas, il sert à éviter l'écrasement de la  maille sur elle-même ;
 dans la construction, l'étai est une grosse pièce de bois ou de métal destinée à soutenir provisoirement ;
 en héraldique, l'étai est une pièce qui apparaît dans les blasons ;
 E.T.A.I, un éditeur spécialisé dans les ouvrages techniques.